Het (Bíblia)
 Het, poble indígena de l'Argentina